Лотус (англ. Lotus F1 Team) — британська автоспортивна команда, яка виступає в чемпіонаті світу Формула-1. 

Команда Лотус наступницею заводської команди "Рено", проданої в кінці 2009 року приватному люксембурзькому інвестиційному фонду Genii Capital. У сезоні 2010 і 2011 команда виступала під ім'ям Рено, попри те, що була приватною.

З 2011 року спочатку спонсором, а пізніше співвласником команди є компанія Lotus Cars.

Результати виступів 

 Пілот не зміг завершити перегони але був класифікований подолавши понад 90% дистанції.

Жирний шрифт — поул
Курсив — найшвидше коло

Інші гоночні серії

Посилання 

 Lotus F1 Team Сайт

Команди Формули-1